Борат може да се отнася за:
 Борат, естер и сол на борна киселина
 Борат (филм), американски филм от 2006 г.
 Борат, измислен журналист от едноименния филм